Saint-Laurent (en castellano: San Lorenzo) es el nombre de diversas localidades en países francófonos:

Francia 
 Saint-Laurent, en el departamento de Alta Saboya.
 Saint-Laurent, en el departamento de Alto Garona.
 Saint-Laurent, en el departamento de Ardenas. 
 Saint-Laurent, en el departamento de Cher. 
 Saint-Laurent, en el departamento de Côtes-d'Armor. 
 Saint-Laurent, en el departamento de Creuse. 
 Saint-Laurent, en el departamento de Lot y Garona. 

 Saint-Laurent-Blangy, en el departamento de Pas-de-Calais. 
 Saint-Laurent-Bretagne, en el departamento de Pirineos Atlánticos. 
 Saint-Laurent-Chabreuges, en el departamento de Haute-Loire. 
 Saint-Laurent-d'Agny, en el departamento de Rhône. 
 Saint-Laurent-d'Aigouze, en el departamento de Gard. 
 Saint-Laurent-d'Andenay, en el departamento de Saône-et-Loire. 
 Saint-Laurent-d'Arce, en el departamento de Gironda. 
 Saint-Laurent-de-Belzagot, en el departamento de Charente. 
 Saint-Laurent-de-Brèvedent, en el departamento de Sena Marítimo. 
 Saint-Laurent-de-Carnols, en el departamento de Gard. 
 Saint-Laurent-de-Cerdans, en el departamento de Pyrénées-Orientales. 
 Saint-Laurent-de-Céris, en el departamento de Charente. 
 Saint-Laurent-de-Chamousset, en el departamento de Rhône. 
 Saint-Laurent-de-Cognac, en el departamento de Charente. 
 Saint-Laurent-de-Condel, en el departamento de Calvados. 
 Saint-Laurent-de-Cuves, en el departamento de Manche. 
 Saint-Laurent-de-Gosse, en el departamento de Landas. 
 Saint-Laurent-de-Jourdes, en el departamento de Vienne. 
 Saint-Laurent-de-la-Barrière, en el departamento de Charente-Maritime. 
 Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, en el departamento de Aude 
 Saint-Laurent-de-la-Plaine, en el departamento de Maine-et-Loire 
 Saint-Laurent-de-la-Prée, en el departamento de Charente-Maritime 
 Saint-Laurent-de-la-Salanque, en el departamento de Pyrénées-Orientales 
 Saint-Laurent-de-la-Salle, en el departamento de Vendée. 
 Saint-Laurent-de-Lévézou, en el departamento de Aveyron. 
 Saint-Laurent-de-Lin, en el departamento de Indre y Loira. 
 Saint-Laurent-de-Mure, en el departamento de Rhône. 
 Saint-Laurent-de-Muret, en el departamento de Lozère. 
 Saint-Laurent-de-Neste, en el departamento de Hautes-Pyrénées. 
 Saint-Laurent-des-Arbres, en el departamento de Gard. 
 Saint-Laurent-des-Autels, en el departamento de Maine-et-Loire. 
 Saint-Laurent-des-Bâtons, en el departamento de Dordogne. 
 Saint-Laurent-des-Bois, en el Eure departamento. 
 Saint-Laurent-des-Bois, en el departamento de Loir-et-Cher. 
 Saint-Laurent-des-Combes, en el departamento de Charente. 
 Saint-Laurent-des-Combes, en el departamento de Gironde. 
 Saint-Laurent-des-Hommes, en el departamento de Dordogne. 
 Saint-Laurent-des-Mortiers, en el departamento de Mayenne. 
 Saint-Laurent-des-Vignes, en el departamento de Dordogne.
 Saint-Laurent-de-Terregatte, en el departamento de Manche. 
 Saint-Laurent-de-Trèves, en el departamento de Lozère. 
 Saint-Laurent-de-Vaux, en el departamento de Rhône. 
 Saint-Laurent-de-Veyrès, en el departamento de Lozère. 
 Saint-Laurent-d'Oingt, en el departamento de Rhône. 
 Saint-Laurent-d'Olt, en el departamento de Aveyron. 
 Saint-Laurent-d'Onay, en el departamento de Drôme. 
 Saint-Laurent-du-Bois, en el departamento de Gironda. 
 Saint-Laurent-du-Cros, en el departamento de Hautes-Alpes. 
 Saint-Laurent-du-Mont, en el departamento de Calvados. 
 Saint-Laurent-du-Mottay, en el departamento de Maine-et-Loire. 
 Saint-Laurent-du-Pape, en el departamento de Ardèche. 
 Saint-Laurent-du-Plan, en el departamento de Gironda. 
 Saint-Laurent-du-Pont, en el departamento de Isère. 
 Saint-Laurent-du-Tencement, en el departamento de Eure. 
 Saint-Laurent-du-Var, en el departamento de Alpes-Maritimes. 
 Saint-Laurent-du-Verdon, en el departamento de Alpes-de-Haute-Provence. 
 Saint-Laurent-en-Beaumont, en el departamento de Isère. 
 Saint-Laurent-en-Brionnais, en el departamento de Saône-et-Loire. 
 Saint-Laurent-en-Caux, en el departamento de Seine-Maritime. 
 Saint-Laurent-en-Gâtines, en el departamento de Indre-et-Loire. 
 Saint-Laurent-en-Grandvaux, en el departamento de Jura. 
 Saint-Laurent-en-Royans, en el departamento de Drôme. 
 Saint-Laurent-l'Abbaye, en el departamento de Nièvre. 
 Saint-Laurent-la-Conche, en el departamento de Loire. 
 Saint-Laurent-la-Gâtine, en el departamento de Eure-et-Loir. 
 Saint-Laurent-la-Roche, en el departamento de Jura. 
 Saint-Laurent-la-Vallée, en el departamento de Dordogne. 
 Saint-Laurent-la-Vernède, en el departamento de Gard. 
 Saint-Laurent-le-Minier, en el departamento de Gard. 
 Saint-Laurent-les-Bains, en el departamento de Ardèche. 
 Saint-Laurent-les-Églises, en el departamento de Haute-Vienne. 
 Saint-Laurent-les-Tours, en el departamento de Lot. 
 Saint-Laurent-Lolmie, en el departamento de Lot. 
 Saint-Laurent-Médoc, en el departamento de Gironde. 
 Saint-Laurent-Nouan, en el departamento de Loir-et-Cher. 
 Saint-Laurent-Rochefort, en el departamento de Loire.
 Saint-Laurent-sous-Coiron, en el departamento de Ardèche. 
 Saint-Laurent-sur-Gorre, en el departamento de Haute-Vienne. 
 Saint-Laurent-sur-Manoire, en el departamento de Dordogne. 
 Saint-Laurent-sur-Mer, en el departamento de Calvados. 
 Saint-Laurent-sur-Othain, en el departamento de Meuse. 
 Saint-Laurent-sur-Oust, en el departamento de Morbihan. 
 Saint-Laurent-sur-Saône, en el departamento de Ain. 
 Saint-Laurent-sur-Sèvre, en el departamento de Vendée.

Canadá (Quebec) 
 Saint-Laurent, distrito de Montreal, .
 Bas-Saint-Laurent, región administrativa.
 Le Haut-Saint-Laurent, municipio regional de condado del Valle del Alto San Lorenzo.

Guayana Francesa 
 Saint-Laurent-du-Maroni.